Henri Rivière ist der Name folgender Personen:

* Henri Rivière (Offizier) (1827–1883), französischer Marineoffizier und Schriftsteller 
 Henri Rivière (Maler) (1864–1951), französischer Maler
 Henri Rivière (Bobfahrer) (* 1922), französischer Bobfahrer